Nentershausen – comune del circondario di Hersfeld-Rotenburg (Assia)
 Nentershausen – comune del circondario rurale Westerwaldkreis (Renania-Palatinato)